Clive (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Clive (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Robert Clive, Brits generaal-majoor en de eerste Baron Clive of Plassey
 Clive Sinclair, Engelse uitvinder en ondernemer